het Joods Kindermonument (Den Haag)
 het Joods Kindermonument (Rotterdam)
 het Monument der verloren kinderen in Vught
 het Kindermonument "Markt voor Joden" in Amsterdam